DMB har flere betydninger:

 DMB (digital radio)
 beta-Hydroxy-beta-MethylButyrat – forkortes DMB.
 DMB (film) – russisk spillefilm fra 2000 af Roman Romanovitj Katjanov